Hachioji se poate referi la:

 Municipiul Hachioji, o localitate în Japonia.
 Asteroidul 6612 Hachioji, un corp ceresc numit după municipiul Hachioji.